Wake-Up Call es un álbum del grupo de rock cristiano Petra. Fue publicado el 9 de noviembre de 1993. Es considerado uno de los más exitosos de la banda, recibiendo un Grammy y un Dove.

Canciones 
Todas las canciones fueron escritas por Bob Hartman, excepto donde se anota.

 "Midnight Oil" – 3:17
 "Good News" – 4:29
 "Strong Convictions" – 3:53
 "He's Been in My Shoes" – 4:22
 "Praying Man" (letra por John Lawry, música por Lawry & Jim Cooper) – 4:25
 "Underneath the Blood" (música por Ronny Cates) – 3:30
 "Sleeping Giant" (música por Cates) – 5:28
 "Believer in Deed" – 4:06
 "Marks of the Cross" (música por Cates) – 4:35
 "Just Reach Out" (letra y música por John Schlitt y Rich Gootee) – 4:28

Integrantes

Petra 
Bob Hartman - Guitarra 
John Schlitt - Voz principal 
John Lawry - Instrumento de teclado 
Ronny Cates - Bajo 
Louie Weaver - Batería

Otros músicos
 Robert White Johnson - Coros
 Chris Eddy - Coros
 Michael Black - Coros
 Jimmie Lee Sloas - Coros
 Bob Carlisle - Coros
 Gordon Kennedy - Coros
 Nanette Britt - Coros
 Vicki Carrico - Coros
 Ron Hemby - Coros
 Judson Spence - Coros
 Tommy Funderburk - Coros
 Dale Thompson - Coros
 Joe Pizzulo - Coros

Producción 
Brown Bannister - Productores

Grabación 
Grabado y mezclado en Oceanway Studio y Sixteenth Avenue Sound en Nashville 
Mezclado por Jeff Balding, asistido por Jeff Demorris, Greg Parker & Pete Martinez
Masterizado por Doug Sax en The Mastering Lab, Hollywood

Álbumes de rock
Álbumes de 1993
Álbumes de Petra
Álbumes en inglés